L'hôpital général est un établissement de soins ou, en France, un lieu d'enfermement pour les pauvres sous l'Ancien Régime.

En France 
L'hôpital général est un système constitué d'un ensemble d'établissements en France fondé au  afin d'enfermer les indigents et ainsi résoudre le problème de la mendicité.
 Hôpital général de Caen
 Hôpital général de Douai
 Hôpital général de Dijon
 Hôpital d'Hautefort
 Hôpital général de La Rochelle
 Hospice général de Lille
 Hôpital général Saint-Jacques de Nantes
 Hôpital général de Paris
 Hôpital général de Rouen
 Hôpital général de Saint-Omer

Au Québec 
 Ancien hôpital général de Montréal
 Hôpital général de Montréal
 Hôpital général juif
 Hôpital général de Québec
 Hôpital général du Lakeshore

Ailleurs dans le monde 
 Hôpital général de Kinshasa
 Hôpital général de Kingston
 Hôpital général de Ndjili

Homonymie